

Bibbia e Cabala 
 Sod indica la fase ultima di interpretazione di un testo biblico, in cui se ne ricerca il senso mistico ed escatologico

Sigle 
 Stormtroopers of Death – gruppo musicale Crossover thrash statunitense
 Silicon on Diamod
 Südtiroler Ordnungsdienst – Servizio d'ordine del Sudtirolo

Codici 
 SOD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sorocaba (SP) (Brasile)

Enzimi 
 La SOD, superossido dismutasi, un enzima

Medicina 
 SOD, acronimo in lingua inglese per la displasia setto-ottica (septo-optic dysplasia)
 SOD, acronimo per Disfunzioni dello sfintere di Oddi